Paraíba do Norte pode referir-se a:

 Paraíba do Norte - antiga denominação do atual Estado da Paraíba.
 Rio Paraíba - rio brasileiro

Desambiguação